ZKZ steht für:
 Zentralkanal-Zeichengabe, siehe Common Channel Signalling
 Zentralkatalog der DDR: Zeitschriften und Serien des Auslandes, siehe Zentralkataloge der DDR
 Zwischenkalbezeit, eine ökonomische Kenngröße der Rinderhaltung

zkz steht für:
 Chasarische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung